Ana Maria Diniz da Silva (natural do Recife) é uma cantora e dançarina de música popular brasileira.

Discografia 
 Cocos, Cirandas e Canções

Cantores de Pernambuco
Dançarinos de Pernambuco
Naturais do Recife